Krampen bezeichnet

 ein U-förmiges Metallteil, siehe Krampe (Verbindungselement)
 ein Befestigungselement in der Seefahrt, siehe Klampe
 ein Gerät der Spinnerei, siehe Karde (Krempel)
 oberdeutsch die Flachkreuzhacke oder Spitzhacke, siehe Hacke (Werkzeug)
 österreichisch-deutsche Bezeichnung für Pickel (Werkzeug) 
 bairische Bezeichnung für ein unerzogenes Kind

namentlich:
 Krampen (Gemeinde Neuberg), Ortschaft von Neuberg an der Mürz, Steiermark
 Cochemer Krampen, ein windungsreicher Abschnitt der Mosel

Krampen ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Krampen (* 1950), deutscher Psychologe und Psychotherapeut
 Martin Krampen (1928–2015), deutscher Designer, Künstler und Semiotiker